Zakraj (gmina Bloke)
 Zakraj (gmina Tolmin)